Владимир Филиппович Красота () — член-корреспондент РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Биография 
Родился в Острогожске (ныне — Воронежской области). В 1937 году окончил Воронежский зооветеринарный институт.

Участник Великой Отечественной войны; командовал батареей СУ-76 в звании капитана.

С 1945 года преподавал в Ульяновском сельскохозяйственном институте: доцент, заведующий кафедрой генетики и разведения сельскохозяйственных животных, директор института (1953—1961). В 1961—1978 годы — начальник Главного управления высшего и среднего образования Министерства сельского хозяйства СССР.

С 1978 года — заведующий кафедрой, с 2000 — профессор кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных животных Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина.

Научная деятельность 
Видный ученый в области разведения и селекции молочного крупного рогатого скота.

Основные исследования посвящены разработке генетических основ онтогенеза сельскохозяйственных животных и селекционного процесса в скотоводстве. Является одним из создателей научной школы по цитогенетике животных. Под его руководством и при непосредственном участии разработаны и внедрены в производство: план племенной работы с бестужевской породой крупного рогатого скота в зоне её разведения (Среднее Поволжье); планы по совершенствованию черно-пестрого, голштинизированного скота в племхозе «Рязанский» и др.; методы выявления скрытых генетических аномалий.

Почётный президент и академик Международной академии аграрного образования; почётный член бюро Отделения зоотехнии РАСХН.

Автор около 200 научных трудов, в том числе 11 книг, 4 учебников и 2 монографий; 3 авторских свидетельств на изобретения.

Награды и звания 
 орден Отечественной войны I (6.4.1985) и II (9.2.1945) степени,
 2 ордена Трудового Красного Знамени,
 орден Дружбы народов,
 орден «Знак Почёта»,
 Премия Совета Министров СССР (1987),
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1992),
 орден Почёта (1997),
 12 медалей ВОВ,
 Почётная медаль «За мужество и любовь к Отечеству»,
 Почётный знак «Фронтовик»,
 Большая золотая медаль Министерства образования ЧССР,
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Память 
 Имя носит кафедра генетики и разведения животных факультета зоотехнологий и агробизнеса Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии.

Примечания

Ссылки 
 Красота Владимир Филиппович // Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ

Выпускники Воронежского зооветеринарного института
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Капитаны (СССР)
Ректоры по алфавиту
Ректоры Ульяновского аграрного университета
Преподаватели Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии